Graça (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat  Ceará
Graça (Lissabon), plaats in de Portugese gemeente Lissabon
Graça (Pedrógão Grande), plaats in de Portugese gemeente Pedrógão Grande